Leogenys sabaudiensis är en ringmaskart som beskrevs av du Chêne 1976. Leogenys sabaudiensis ingår i släktet Leogenys, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sabaudiensis